8-й армейский корпус (), сформирован 26 августа 1939 года (штаб корпуса был создан в 1935 году).

В январе 1943 года уничтожен в Сталинградском котле, официально расформирован 5 марта 1943 года.

Вновь создан 20 июля 1943 года.

Боевой путь корпуса

Первое формирование 
В сентябре-октябре 1939 года — участие в Польской кампании.

В мае-июне 1940 года — участие в захвате Бельгии и Франции.

С 22 июня 1941 года — участие в германо-советской войне, в составе группы армий «Центр». Бои в Белоруссии, затем в районе Смоленска. В ноябре 1941 года переведен во Францию.

С апреля 1942 года — вновь на Восточном фронте, в составе группы армий «Юг». Бои в районе Харькова, затем на Сталинградском направлении, затем в Сталинградском котле.

По советским разведывательными данным в состав 8-го армейского корпуса входили 113-я пехотная дивизия вместе с 76-й пехотной дивизией .

Окруженная под Сталинградом 6-я немецкая армия и оперативно подчиненные ей соединения и части обороняли район протяженностью почти 60 км с востока на запад и 30–35 км с севера на юг общей площадью около 1400 кв. км. Район был разделен на пять оборонительных секторов. За северо-западный сектор обороны нес ответственность 8-й армейский корпус..

В январе 1943 года — уничтожен в Сталинграде.

Второе формирование 
С июля 1943 год — в составе группы армий «Север». Бои в районе Старой Руссы.

С апреля 1944 — в составе группы армий «Центр». Бои в районе Бреста, затем в районе Варшавы.

В 1945 — отступление от Варшавы в Силезию.

Состав корпуса

Первое формирование 
В сентябре 1939:
 5-я танковая дивизия
 8-я пехотная дивизия
 28-я пехотная дивизия

На 22 июня 1941 года:
 8-я пехотная дивизия
 28-я пехотная дивизия
 161-я пехотная дивизия

В мае 1942:
 62-я пехотная дивизия
 454-я охранная дивизия
 108-я венгерская лёгкая пехотная дивизия

23 ноября 1942 года
 76-я пехотная дивизия
 113-я пехотная дивизия

Второе формирование 
В августе 1943:
 32-я пехотная дивизия
 5-я лёгкая пехотная дивизия
 21-я полевая дивизия

Командующие  
 С 26 августа 1939 — генерал пехоты Эрнст Буш
 С 25 октября 1939 — генерал артиллерии Вальтер Гейтц (30 января 1943 произведён в генерал-полковники, 31 января взят в советский плен. Умер в плену 9 февраля 1944 года)

Второе формирование:
 С 20 июля 1943 — генерал пехоты Густав Хёне
 С 10 сентября 1944 — генерал артиллерии Вальтер Хартман
 С 19 марта 1945 — генерал пехоты Фридрих Визе
 С 20 апреля 1945 — генерал артиллерии Хорст фон Меллентин

Примечания

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне